Gourdon hace referencia a varios artículos:

 Gourdon (Aberdeenshire), Escocia

Comunas en Francia
 Gourdon (Alpes Marítimos)
 Gourdon (Ardèche)
 Gourdon (Lot)
 Gourdon (Saona y Loira)